Cuori nella tormenta – film diretto da Carlo Campogalliani (1940)
Cuori nella tormenta – film diretto da Enrico Oldoini (1984)